Itodacne är ett släkte av skalbaggar. Itodacne ingår i familjen knäppare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Knäppare
Itodacne